

Patronyme 

 Albert Haas (1911-1997), résistant, médecin et écrivain français ;
 Anja Haas (1971-), skieuse alpine autrichienne ;
 Annette Haas (1912-2002), pianiste française ;
 Bernt Haas (1978-), footballeur suisse ;
 Carl Haas (1930-2016) personnalité du sport automobile américain ;
 Caroline de Haas ;
 
 Charlie Haas (1972-), catcheur américain ;
 Christine Haas, astrologue française ;
 Christl Haas (1943-2001), skieuse alpine autrichienne ;
 Conrad Haas (1509-1576), ingénieur militaire autrichien ;
 Daniel Haas (1983-), footballeur allemand ;
 Daniel Haas, musicien français du groupe Ange ;
 Daniel Haas (1900 - 1967), homme politique français
 
 Dolly Haas (1910-1994), actrice et chanteuse américaine ;
 
 François Haas (1907-1996), coureur cycliste français ;
 François-Joseph Haas (1778-1839), homme politique français ;
 Frédéric Haas (1843-1915), un diplomate français ;
 Frédérick Haas (1969-), claveciniste français ;
 Fritz Haas (1886-1969), malacologiste allemand ;
 
 Hans Haas (1906-1973), haltérophile autrichien ;
 Hugo Haas (1901-1968), acteur et réalisateur tchèque ;
 Jacoba Haas (1946-2018), artiste peintre néerlandaise ;
 Jan de Haas (1950-2016), pasteur suisse ;
 Jan de Haas (1962-), musicien belge ;
 Jay Haas (1953-), golfeur américain ;
 Jean-François Haas (1952-), écrivain suisse de langue française ;
 Joseph Haas (1879-1960), compositeur et pédagogue allemand ;
 Karl Haas (1913-2005), pianiste et chef d'orchestre de musique classique ;
 Karl-Friedrich Haas (1931-2021), athlète allemand, spécialiste du 200m et du 400m ;
 Leo Haas (1901-1983), illustrateur allemand.
 Ludwig Haas (1933-2021), acteur allemand.
 Monique Haas (1909-1987), pianiste française ;
 Marianne Haas-Heckel (1946-), auteur français ;
 Mario Haas (1974-), footballeur autrichien ;
 Mary Haas (1910-1996), linguiste américaine ;
 Mule Haas (1903-1974), joueur américain de baseball ;
 Nathan Haas, coureur cycliste australien ;
 
 Otto Rudolf Haas (1878-1956), industriel allemand ;
 Paul Haas, dirigeant de football allemand ; 
 Pavel Haas (1899-1944), compositeur tchèque ;
 René Haas (1881-1940), lieutenant aux SECA pendant la Première guerre mondiale ;
 Robert Haas (1886-1960), musicologue autrichien ;
 Robert M. Haas (1889-1962), directeur artistique et chef décorateur américain ;
 Robin de Haas (1979-), consultant vocal suisse ;
 Rüdiger Haas (1969-), joueur de tennis allemand ;
 Ruth Haas, mathématicienne américain ;
 Shira Haas (1995-), actrice israélienne ;
 Sidney V. Haas (1870-1964), pédiatre américain ;
 Tiphaine Haas (1992-), actrice française ;
 Tommy Haas (1978-), joueur de tennis professionnel allemand ;
 Waltraut Haas (1927-), actrice et chanteuse autrichienne ;
 Werner Haas (1927-1956), pilote de moto allemand ;
 Werner Haas, pianiste allemand ;
 Guillaume Haas, 1741–1800), typographe suisse ;
 Willy Haas (1891-1973) écrivain, journaliste, critique de cinéma et scénariste allemand ;
 Wolf Haas (1960-), écrivain autrichien, auteur de roman policier ;
 Wolfgang Haas (1948-), archevêque de Vaduz (Liechtenstein) ;
 Xavier Haas (1907-1950), peintre et graveur français ;
 Zoe Haas (1962-), skieuse alpine suisse

Autres 
 Haas, famille de fusées roumaine ;
 Haas School of Business (United States), école des affaires à l'université de Californie à Berkeley ;
 Newman/Haas Racing, équipe américaine de sport automobile de Paul Newman et Carl Haas ;
 Team Haas Lola, écurie anglo-américaine de Formule 1 ;
 Haas F1 Team, écurie américaine de Formule 1 ;
 Rohm and Haas, entreprise américaine de chimie.
Patronyme austro-bavarois
Patronyme germanique
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien